Кежемский сельсовет — ранее существовавшие муниципальное образование (сельское поселение) и административно-территориальная единица в составе Кежемского района.

Законом Красноярского края от 23 апреля 2013 года № 4-1253
 муниципальное образование Кежемский сельсовет упразднено с передачей в межселенную территорию.

Законом Красноярского края от 20 марта 2014 года № 6-2191 административно-территориальная единица Кежемский сельсовет упразднена.

Население

Упразднённые населённые пункты 

Законом Красноярского края от 20 марта 2014 года № 6-2191 упразднены село Кежма (административный центр) и деревня Верх-Кежма.

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Красноярского края
Сельские поселения, упразднённые в 2013 году
Упразднённые муниципальные образования Кежемского района